Открытый чемпионат Китая по бадминтону 2007 года — одиннадцатый турнир Супер Серии 2007. Проводился в Гуанчжоу (Китай) с 20 по 25 ноября.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Ли Цзунвэй
  Бао Чуньлай
  Чэнь Цзинь
  Петер Гаде
  Чэнь Юй
  Сони Дви Кунчоро
  Кеннет Йонассен

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Се Синфан
  Чжан Нин
  Лу Лань
  Чжу Линь
  Ван Чэнь
  Пи Хунъянь
  Сюй Хуайвэнь
  Петя Недельчева

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Ко Кянькят (Гу Цзяньцзе) / Тань Буньхонг (Чэнь Вэньхун)
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Чон Джэсон / Ли Ёндэ
  Цзунг Тхангфук (Чжун Тэнфу) / Ли Ваньва (Ли Ваньхуа)
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгорд Хансен
  Ли Джэджин / Хван Джиман

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
  Ли Гёнвон / Ли Хёджун
  Цзянь Юйцзинь / Чэнь Вэньсинь
  Гао Лин / Чжао Тинтин
  Лилиана Натсир / Вита Марисса
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Кумико Огура / Рэйко Сиота

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Гао Лин / Чжэн Бо
  Лилиана Натсир / Нова Видианто
  Гэйл Эммс / Натан Робертсон
  Чжан Явэнь / Се Чжунбо
  Вита Марисса / Фланди Лимпеле
  Донна Келлог / Энтони Кларк
  Камилла Рюттер Юхль / Томас Лайбоурн
  Юй Ян / Хэ Ханьбинь

Результаты

Ссылки 
 Tournamentsoftware.com: China Open Super Series 2007

2007 год в бадминтоне
Международные соревнования по бадминтону в Китае
Ноябрь 2007 года
Спорт в Китае в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Гуанчжоу